Dio è morto – frase di Friedrich Nietzsche
 Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge) – brano musicale del 1965 di Francesco Guccini
 Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge)/Per fare un uomo– album del 1967 dei Nomadi
 Dio è morto – brano musicale del 2007 di Fiorella Mannoia